Па́вел Па́влов:
 Павлов, Павел (род. 1953) — болгарский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Павлов, Павел Александрович (1911—2005) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Павлов, Павел Андреевич (1892—1924) — советский военачальник, участник первой мировой и гражданской войны.
 Павлов, Павел Валерьевич (род. 1982) — узбекский футболист.
 
 Павлов, Павел Денисович (род. 1938) — российский дипломат.
 Павлов, Павел Иванович (1908—1967) — Герой Советского Союза, командир 21-го истребительного авиационного полка.
 Павлов, Павел Ильич (1919—1963) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Павел Павлович (1957—2019) — протоиерей Русской православной церкви и общественный деятель.
 Павлов, Павел Прокопьевич (1923—1963) — Герой Советского Союза.